Amerikai Egyesült Államok
 Southport (Connecticut)
 Southport (Észak-Karolina)
 Southport (Florida)
 Southport (Marion megye, Indiana)
 Southport (Owen megye, Indiana)
 Southport (Maine)
 Southport (New York, város)
 Southport (New York, statisztikai település)
 Southport (Oregon)
 Southport (Renton, Washington)
 Ausztrália
 Southport (Északi terület)
 Southport (Queensland)
 Southport (Tasmania)
 Egyesült Királyság
 Southport (Merseyside)